Петелинский сельсовет

Липецкая область 
 Петелинский сельсовет Чаплыгинского района

Омская область 
 Петелинский сельсовет Тевризского района (преобразован в 2001 году в сельский округ)

Тюменская область 
 Петелинский сельсовет Тевризского района Ялуторовского района (упразднён в 2000-х)